Седна — ескімоська богиня.
 90377 Седна — транснептуновий об'єкт.
 Седна — тонізуюче ірландське вино.

Див. також 
 Sedna — база даних.